Az asztalitenisz a nyári olimpiai játékokon először az 1988. évi nyári olimpiai játékokon szerepelt olimpiai sportágként. Azóta minden nyári olimpián kiírták a férfi egyes, férfi páros, női egyes és női páros versenyszámokat. A játékok történetében eddig hússzor avattak olimpiai bajnokot asztaliteniszben.

Összesített éremtáblázat

Versenyszámok

Magyar részvétel az olimpiák asztalitenisz versenyein 
A magyar asztaliteniszezők a nyári olimpiákon két negyedik helyezést, és ezzel hat olimpiai pontot szereztek. A versenyeken a következő magyar sportolók vettek részt (az első hat között végzettek esetén zárójelben az elért helyezés):

Résztvevők nemzetek szerint

Többszörös érmesek

Férfi 

Bajnoki címét a következő olimpián eddig egyetlen férfi asztaliteniszezőnek sem sikerült megvédenie. A következő tizenhét asztaliteniszező nyert eddig egynél több érmet (zárójelben az egyéniben+párosban nyert érmek száma):

Nők 
A címvédés eddig három alkalommal volt sikeres, a kínai  és a – páros 1992-ben és 1996-ban is olimpiai bajnok volt. A kínai  2000-ben és 2004-ben is bajnok lett párosban, de nem ugyanannak a párosnak a tagjaként. A következő tizenhat asztaliteniszező nyert eddig egynél több érmet (zárójelben az egyéniben+párosban/csapatban nyert érmek száma):

Jegyzetek

Források 
 

 
Asztalitenisz